Gedongsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gedongsari, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Gedongsari, Blora, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar